Istarski rally je hrvatsko automobilističko reli natjecanje. Vozio se desetljećima po jedinstvenom krajoliku Istre.  Održavao se od 1968. godine. Organizatori ga nisu uspjeli održati svake godine nego su se utrke održavale uz preskakanje pojedinih godina. Reli je ponovo pokrenut pod geslom "sjedinjenja Istre s maticom domovinom Hrvatskom". Na čelu je bio Tarčizio Bastijanić, dugogodišnji član AMD Pula. Jedan od simbola Istarskog relija bio je Mario Delmoro, trofejni automobilist, višestruki prvak, član AMD Pula, deseterostruki pobjednik Istarskog relija.

Izdanje 2010. održano je pod nazivom 1. Rally Istra.

Izdanja i pobjednici 

Podloga
1968.-'??. ?

Baza relija
1968.-'??. ?

Kazalo:

Statistika

Izvori 

Međunarodna natjecanja u reliju u Hrvatskoj
Istra